Die Communauté de communes du Pays de Lumbres ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Pas-de-Calais in der Region Hauts-de-France. Sie wurde am 17. November 1997 gegründet und umfasst 36 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Lumbres.

Mitgliedsgemeinden

Quelle 

Pays de Lumbres
Gegründet 1997